Il doppio del torneo di tennis US Indoors 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Ann Kiyomura-Hayashi e Candy Reynolds che hanno battuto in finale Anne Smith e Paula Smith 6-3, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Billie Jean King /  Ilana Kloss (semifinali)

 Anne Smith /  Paula Smith (finale)
 Ann Kiyomura-Hayashi /  Candy Reynolds (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

US Indoors 1980